Municipio de Heath puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Heath (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.
 Municipio de Heath (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.